

Patronyme 

 Raphaël Diligent (1884-1964), artiste français
 André Diligent (1919-2002), homme politique français
 Robert Diligent (1924-2014), journaliste français

Toponymie 

 Détroit de Diligent, détroit dans l'Archipel Ritchie

Voir aussi 
 Diligent, un bateau de l'Expédition de Moka
 Diligent Technologies, une société de technologies de stockage